

Chimica 
 R29 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R29 – strada regionale Christiana – Devon (Sudafrica)